Адвокат (; ) — ярко-жёлтый голландский яичный ликёр, смесь виноградного бренди и эгг-нога (то есть яичных желтков, сахара и молока), очень гладкой, однородной, бархатной текстуры. Выпускается также в Германии и Австрии.

Согласно легенде, «Адвокат» впервые был изготовлен в Бразилии. Местные индейцы делали напиток на основе мёда, спирта, специй и фрукта авокадо (отсюда он и получил своё название, не связанное с юриспруденцией). Португальские колонисты переняли способ изготовления напитка, но перевезти ростки авокадо в Старый свет так и не удалось. Тогда и был изобретён оригинальный рецепт «Адвоката» — капризный фрукт заменили яичным желтком, добавили бренди и сахар. Получился напиток, очень похожий на тот, что делали индейцы.

Крепость «Адвоката» в большинстве случаев составляет от 14 % до 20 %, что делает его сравнимым с креплёными винами. Крепость ликёра «Адвокат», выпускавшегося водочным заводом Штритера до 1917 года, составляла 35 %.

«Адвокат» используется в смешанных коктейлях — сам по себе он настолько густой, что его нужно подавать с ложкой. Наиболее известен коктейль «Снежок»: «Адвокат», газированный лимонад и, необязательно, сок лайма. Также ликёр смешивают с молоком.

На водочных заводах Штритера использовался такой рецепт: для изготовления 3,5 литров ликера использовалось 40 куриных яиц, 2,7 кг коньяка, 1 г. кошенилевой тинктуры, 2,5 г ванильной тинктуры, 15 г тинктуры из куркумы, 10 г. лимонной кислоты. Яйца взбивались и смешивались со всеми компонентами. Для получения однородной массы смесь пропускали через фильтр и разливали в бутылки. Долгое время ликер использовался для того, чтобы «поставить голос», именно поэтому был популярен у работников юриспруденции и получил название «адвокат».

Знаменитым любителем яичного ликёра является немецкий рок-певец Удо Линденберг, который им полощет горло. В ГДР с яичным ликёром готовили десерт из мороженого — шведский бокал мороженого, который любил Вальтер Ульбрихт.

Примечания 

Нидерландские ликёры